Хенерал Мигел Алеман има више значења:

 Хенерал Мигел Алеман, Потреро Нуево (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Мигел Алеман (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Мигел Алеман (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику